La nazionale di pallacanestro dominicana è la rappresentativa cestistica delle Repubblica Dominicana ed è posta sotto l'egida della Federazione cestistica della Repubblica Dominicana.

Piazzamenti

Campionati del mondo
1978 - 12º
2014 - 13°
2019 - 16°

Campionati americani

1984 - 9º
1989 - 6º
1993 - 9º
1995 - 7º
1997 - 9º

1999 - 7º
2003 - 8º
2005 - 6º
2009 - 5°
2011 -  3º

2013 - 4°
2015 - 6°
2017 - 7º

Campionati centramericani

1969 - 5º
1971 - 4º
1973 - 7º
1975 - 4º
1977 -  1º

1981 - 5º
1985 - 6º
1987 - 4º
1989 - 5º
1993 - 4º

1995 -  2º
1997 -  3º
1999 -  3º
2001 - 5º
2003 -  2º

2004 -  1º
2006 - 5º
2008 -  3º
2010 -  2º
2012 -  1º

2014 -  3º
2016 -  3º

Giochi panamericani

1979 - 9º
1983 - 9º
1999 - 6º
2003 -  2º

2011 - 4°
2015 - 4°
2019 - 4°

Formazioni

Tornei di Qualificazione Olimpica

Campionati del mondo

Campionati americani

Campionati centramericani

Campionati caraibici

Giochi panamericani

Altri progetti

Collegamenti esterni